Râul Vulturu se poate referi la:

 Râul Vulturu, Gârda Seacă
 Râul Vulturu, Motnău

Altele 
 Râul Vultur
 Râul Vulturul
 Râul Aria Vulturilor

 Pârâul Vulturilor

Vezi și 
 Vulturu (dezambiguizare)

Toponime românești